Beo steht für:
 Beo, ein Vogel aus der Familie der Stare
 Beo (Karakelong), Hauptort der indonesischen Insel Karakelong

BEO steht für:
 Beyond Earth Orbit
 Deutscher Kinderhörbuchpreis BEO

BeO steht für:
 Berylliumoxid

B.e.O. steht für:
 Bedingung erster Ordnung

Abkürzung